Семио́тика (, от  — знак, признак):
 Семиотика — наука о знаках, знаковых системах, символах и мифологемах.
 Медицинская семиотика — учение о симптомах болезней.